Osoby o tym nazwisku:
 Carina Ljungdahl – szwedzka pływaczka
 Owe Ljungdahl – szwedzki curler